Однооко́нные  — внеранговая клада птерозавров, включающая в себя семейство укуноптерид и подотряд птеродактилей.

Клада Monofenestrata была определена в 2009—2010 годах как группа, состоящая из птеродактиля и всех видов, разделяющих с ним синапоморфию, а именно слияние ноздревого окна с предглазничным — самым крупным отверстием в черепе. Название составлено из , один, и , окно. На создание отдельной клады повлияло открытие Darwinopterus — рода, который сочетал череп птеродактилоида с более базальным строением тела. Darwinoptera, примитивная подгруппа однооконных, показывающая такую переходную анатомию, также была названа в честь Darwinopterus и определяется как содержащая всех потомков его общего предка Pterorhynchus.

Самые ранние ископаемые остатки однооконных были найдены в формации  в Великобритании, которая датируется батской эпохой середины юрского периода, около 166 миллионов лет назад.

Приведённая ниже кладограмма показывает результаты филогенетического анализа, выполненного Андресом, Кларком и Сюем в 2014 году.

Примечания

Литература 
 

Птерозавры